Ferenc Juhász (1928-2015), poète hongrois ;
 Gusztáv Juhász (1911-2003), joueur et entraîneur de football roumain d'origine hongroise ;
 Gyula Juhász (1883-1937), poète hongrois ;
 István Juhász (né en 1931), boxeur hongrois ;
 István Juhász (né en 1945), footballeur hongrois ;
 Péter Juhász (né en 1948), footballeur hongrois ;
 Roland Juhász (né en 1983), footballeur hongrois.

Juhász signifie « berger » en hongrois.

Homonymie de patronyme hongrois